Пара Йонас Бьоркман и Максим Мирный победители турнира. В полуфинале они обыграли прошлогодних чемпионов Даниэля Нестора и Марка Ноулза.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Титул)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Финал)

<ol start="5">
  Ненад Зимонич /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Мартин Дамм (Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2005